gmina Czerwonka – dawna gmina wiejska w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim z siedzibą w Czerwonce (1953-1954)
 gmina Czerwonka – dawna gmina wiejska w powiecie reszelskim, w województwie olsztyńskim z siedzibą w Czerwonce (do 1954)

Po 1954 istniała również gromada Czerwonka z siedzibą w Czerwonce, w powiecie sokólskim, w woj. białostockim.

Zobacz też 
 Czerwonka (gmina)
 Czerwionka-Leszczyny (gmina)